Mota da Costa ist der Familienname folgender Personen:

 Francisco Mota da Costa (* 2005), portugiesischer Handballspieler, siehe Francisco Costa (Handballspieler)
 Martim Mota da Costa (* 2002), portugiesischer Handballspieler, siehe Martim Costa